Референдумы в Сан-Марино прошли 2 июня 2019 года. Один был общественной инициативой по внесению поправок в избирательную систему, согласно которой 2-й тур должен проводиться через 30 дней после выборов между двумя ведущими партиями, только если ни одна из них не может сформировать коалиционное правительство. Второй референдум включал поправку к Конституции, предложенную капитаном-регентом, которая добавляла в закон запрет на дискриминацию по сексуальной ориентации. Это произошло после того, как голосование за поправку в Генеральном совете Сан-Марино не прошла из-за отсутствия кворума в две трети голосов. Оба предложения были одобрены избирателями.

Результаты

Примечания 

Референдумы 2019 года
2019 год в Сан-Марино
Референдумы в Сан-Марино